Frakció (politika), a politikai életben főleg pártokkal kapcsolatban használt kifejezés
 Frakció (vegyipar), egy adott keverék frakcionálása során elkülönített anyag
 Frakció magyar zenei együttes